Tong'an (Sichuan), stad
Tong'an (Fujian), district
Tong'an (Guangxi), district